Net kan verwijzen naar:
Net (textiel), fijnmazig of geknoopt weefsel:
vangnet
vlindernet
klamboe
volleybalnet
visnet 
onderwijsnet, een onderwijsterm in Vlaanderen
lichtnet of hoogspanningsnet, de elektriciteitsnetwerken
netwerk
internet
Net (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
.net, een top level domein
Het Net, een voormalig internetaanbieder
telefoonnet, een deel van het telefoonnetwerk waarbinnen een lokaal gesprek mogelijk is, zodat er geen netnummer gekozen hoeft te worden. Tegenwoordig spreekt men in Nederland van: netnummergebied.
televisiekanaal (bijv. 'het eerste net' voor Nederland 1)
net (wiskunde), een veralgemening van rijen om convergentie te bestuderen in willekeurige topologische ruimten
Net, synoniem van fatsoenlijk, beschaafd, beleefd (bv. ‘die nette man hield de deur voor me open’)
Net, synoniem van ordelijk, proper, zindelijk (bv. ‘ik heb schoongemaakt; alles ziet er weer net(jes) uit’)
Net, synoniem van nipt, precies (bv. ‘net op tijd’)

NET kan verwijzen naar:
Nottingham Express Transit, het trambedrijf van het Engelse Nottingham
 NETs, Negative CO2 Emission Technologies, Negatieve emissietechnologie 
New English Translation, een via het internet verspreide Bijbelvertaling
.NET, het applicatieframework 
 Net Center met de Net Tower in Padua, Italië
Neuro-endocriene tumor, een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker